

Geografia
Trevor – villaggio del distretto di contea di Wrexham (Galles, Regno Unito)
Trevor – centro abitato della contea di Kenosha (Wisconsin, Stati Uniti d'America)

Onomastica
Trevor – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
Austin Trevor – attore britannico
Claire Trevor – attrice statunitense
Hugh Trevor – attore statunitense
Stephen Trevor – schermidore statunitense
William Trevor – scrittore e drammaturgo irlandese